Paloma Llaneza González (Madrid, 1965) es una abogada, consultora, ensayista y novelista española.

Biografía 
Se licenció en Derecho en la Universidad CEU San Pablo en 1988 que cursó junto con grado medio de programación de ordenadores. Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ha sido letrada de los servicios jurídicos del colegio desde 1993 a 2018. También ha sido árbitro en la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid.

Actualmente es conferenciante, abogada, consultora y auditora de sistemas, especialista en privacidad, protección de datos, derecho informático, ciberseguridad y seguridad informática. También colabora con El País. En el año 2020 fue galardonada con el premio a las buenas prácticas empresariales en los Premios Protección de Datos 2020 de la Agencia Española de Protección de Datos. por el trabajo Consent Commons: una iconografía para la protección de datos y la transparencia, un proyecto que busca resumir en iconos las condiciones legales de los contratos en internet y simplificar la información legal que recoge el consentimiento cuando el usuario cede sus datos.

Publicaciones

Novela 

 Apetito de Riesgo (Libros.com, 2019)

Ensayo 

 Datanomics (Deusto, 2019)

Referencias 

Nacidos en Madrid
Alumnado de la Universidad Complutense de Madrid
Expertos en privacidad y protección de datos